La circonscription d'Helsinki () est l'une des 13 circonscriptions électorales pour les élections parlementaires en Finlande.

Présentation 
La circonscription couvre la ville d'Helsinki.

Sièges 1954–2019

Députés élus 2019–2023 

Les députés élus pour la législature 2019–2023 sont:

 Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.)
 Paavo Arhinmäki (Vas.)
 Eva Biaudet (RKP)
 Tuula Haatainen (SDP)
 Pekka Haavisto (Vihr.)
 Jussi Halla-aho (PS)
 Atte Harjanne (Vihr.)
 Eveliina Heinäluoma (SDP)
 Mari Holopainen (Vihr.)
 Veronika Honkasalo (Vas.)
 Emma Kari (Vihr.)
 Mai Kivelä (Vas.)
 Terhi Koulumies (Kok.)
 Maria Ohisalo (Vihr.)
 Tom Packalén (PS)
 Jaana Pelkonen (Kok.)
 Mari Rantanen (PS)
 Wille Rydman (Kok.)
 Sari Sarkomaa (Kok.)
 Erkki Tuomioja (SDP)
 Juhana Vartiainen (Kok.)
 Ben Zyskowicz (Kok.)

Anciens députés 

 Ele Alenius (SKDL) 1966–1977 
 Pirkko Aro (LKP, SDP) 1966–1979
 Ulla Bogdanoff (SMP, POP) 1984–1987
 Margit Borg-Sundman (Kok.) (1948–1954), 1958–1970
 Arto Bryggare (SDP) 1995–1999, 2003–2007
 Pauli Burman (SDP) 1966–1970, 1974–1975
 Jörn Donner (RKP) 1987–1995, 2007, 2013–2015
 Georg C. Ehrnrooth (RKP, SPK/PKP/POP) 1958–1979, 1983–1987
 Yrjö Enne (SKDL) (1927–1928), 1954–1961
 Reijo Enävaara (SMP) 1983–1984
 Karl-August Fagerholm (SDP) (1930) 1954–1966
 Ralf Friberg (SDP) 1970–1979
 Kristian Gestrin (RKP) 1962–1979
 Tony Halme (PS) 2003–2007
 Tarja Halonen (SDP) 1979–2000
 Eero Heinäluoma (SDP) 2003–2019
 Rakel Hiltunen (SDP) 1990–2015
 Harri Holkeri (Kok.) 1970–1979
 Anna-Liisa Hyvönen (SKDL) 1972–1980
 Ulpu Iivari (SDP) 1991–1995
 Raimo Ilaskivi (Kok.) 1962–1975
 Jaakko Itälä (LKP) 1979–1983
 Tuure Junnila (Kok.) (1951–1962, 1966–1979), 1983–1987, 1990–1991
 Anneli Jäätteenmäki (Kesk.) (1987)2003–2007
 Esa Kaitila (KP, LKP) (1951) 1954–1966
 Seija Karkinen (SDP) 1966–1983, 1986–1991
 Salme Katajavuori (Kok., PKP) 1970–1975 
 Yrjö Kilpeläinen (SDP) (1945) 1954–1955
 Mari Kiviniemi (Kesk.) (1995) 2007–2014
 Sylvi-Kyllikki Kilpi (SDP, SKDL) (1934) 1954–1958
 Tellervo Koivisto (SDP) 1972–1975
 Irina Krohn (Vihr.) 1995–2006
 Liisa Kulhia (Kesk., sit.) 1983–1987
 Hertta Kuusinen (SKDL) (1945) 1958–1972
 Kalle Könkkölä (Vihr.) 1983–1987
 Ritva Laurila (Kok.) 1978–1995
 Paula Lehtomäki (Kesk.) 1999–2015, 2017
 Tyyne Leivo-Larsson (SDP, TPSL) (1948) 1954–1958, 1966–1970
 Väinö Leskinen (SDP) (1945–1948, 1951) 1954–1970
 Valdemar Liljeström (SDP, TPSL) 1955–1960
 Sinikka Linkomies-Pohjala (Kok.) 1970–1983
 Paavo Lipponen (SDP) 1983–1987, 1991–2007
 Päivi Lipponen (SDP) 2007–2011
 Hannele Luukkainen (Vihr.) 1991–1995
 Olavi Majlander (SKL) 1975–1978
 Nils Meinander (RKP) (1945) 1954–1962
 Ingvar S. Melin (RKP) 1966–1972, 1975–1983, 1987–1991
 Silvia Modig (Vas.) 2011–2019
 Eeva-Liisa Moilanen (SKL) 1987–1995
 Lasse Männistö (Kok.) 2011–2015
 Sauli Niinistö (Kok.) 1999–2003
 Outi Ojala (Vas.) 1991–1996, 1999–2007
 Reino Paasilinna (SDP) 1983–1989, 1995–1996
 Tyyne Paasivuori (SDP) 1954–1958, 1962–1974
 E. J. Paavola (Vapaamielisten liitto, LKP) 1962–1970
 Terhi Peltokorpi (Kesk.) 2004–2007, 2014–2015
 Risto E. J. Penttilä (Nuorsuomalaiset) 1995–1999
 Ville Pessi (SKDL) (1945) 1954–1966
 Kirsi Piha (Kok.) 1994–1996, 1999–2003
 Kaarlo Pitsinki (SDP) 1958–1966
 L. A. Puntila (SDP) 1966–1970
 Pekka Puska (Kesk.) 1987–1991, 2017–2019
 Mika Raatikainen (PS) 2014–2019
 Anssi Rauramo (Kok.) 1987–1998
 Olli Rehn (Kesk.) 1991–1995, 2015–2017
 Aarne Saarinen (SKDL) 1962–1970, 1972–1983
 Arvo Salminen (Kok.) (1945–1948, 1951) 1954–1958
 Pertti Salolainen (Kok.) 1970–1996, 2007–2019
 Arvo Salo (SDP) 1966–1970, 1979–1983
 Esko Seppänen (SKDL, Vas.) 1987–1996
 Eva-Riitta Siitonen (Kok.) 1983–1990 
 Pentti Sillantaus (Kok.) (1962–1972, 1975) 1979–1983
 Anni Sinnemäki (Vihr.) 1999–2015
 Osmo Soininvaara (Vihr.) 1987–1991, 1995–2007, 2011–2015
 Kalevi Sorsa (SDP) 1970–1991
 Kyllikki Stenros (Kesk.) 1977–1979
 Johanna Sumuvuori (Vihr.) 2006–2011, 2015
 Ulf Sundqvist (SDP) 1970–1983
 Ilkka Suominen (Kok.) (1970–1975), 1983–1994
 Kaarina Suonio (SDP) 1975–1986
 Johan Otto Söderhjelm (RKP) (1933–1939, 1944–1951), 1962–1966
 Jacob Söderman (SDP) 1972–1982, 2007–2011
 Väinö Tanner (SDP) (1907–1911, 1914–1917, 1919–1927, 1930–1945, 1951–1954), 1958–1962
 Pekka Tarjanne (LKP) 1970–1977
 Niilo Tarvajärvi (Kok.) 1970–1972
 Sampo Terho (PS, Sin.) 2015–2019
 Astrid Thors (RKP) 2007–2013
 Jalmari Torikka (Kok.) (1977) 1979–1983
 Pilvi Torsti (SDP) 2017–2019
 Jan Vapaavuori (Kok.) 2003–2015
 Antero Vartia (Vihr.) 2015–2019
 Juha Väätäinen (PS) 2011–2015
 Ole Wasz-Höckert (RKP) 1983–1991
 Osmo A. Wiio (LKP) 1975–1979
 Jutta Zilliacus (RKP) 1975–1987
 Ozan Yanar (Vihr.) 2015–2019
 John Österholm (RKP) (1919) 1954–1960

Références

Liens externes 

Circonscription d'Helsinki